

Patronyme 

 Michel Lhéritier (1889-1951), historien français.
 Henri Lhéritier (1946-2016), écrivain et vigneron français ;
 Gérard Lhéritier (1948-), homme d’affaires français ;
 Annie Lhéritier (1952-), haute fonctionnaire française.

Pseudonyme 

 Lhéritier (1809-1885), acteur et dessinateur français.

Voir aussi
L'Héritier